Paddulkar (Psychrolutidae) är en familj av fiskar. Paddulkar ingår i ordningen kindpansrade fiskar, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Psychrolutidae 42 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kindpansrade fiskar